Яхмос может означать:

 Яхмос I — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1550 — 1525 годах до н. э.
 Яхмос-Нефертари — одна из самых известных египетских цариц начала Нового царства.
 Яхмос-Ситкамос — принцесса и царица конца XVII — начала XVIII династии Древнего Египта.
 Амасис II (греческий вариант древнеегипетского имени Хнумибра Яхмос II) — фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 570 — 526 годах до н. э.
 Яхмос-пен-Нехебт
 Яхмос, сын Эбаны